Вербовцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вербовцы — деревня в Воложинском районе Минской области.

Украина 
 Вербовцы — село в Городенковском районе Ивано-Франковской области.
 Вербовцы — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Вербовцы — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.
 Вербовцы — село в Заставновском районе Черновицкой области.